

Astronomia 
 Laetitia – planetoida o numerze katalogowym 39

Ludzie 
 Laetitia (Letycja) – imię żeńskie

Osoby o imieniu Laetitia 
 Laetitia Berthier – burundyjska lekkoatletka
 Laetitia Bléger (wł. Lætitia Bléger) – miss Francji 2004
 Laetitia Casta (wł. Laetitia Marie Laure Casta) – francuska modelka
 Laetitia Denis (wł. Lætitia Denis) – francuska lekkoatletka
 Laetitia Dugain – francuska gimnastyczka
 Laetitia LeCorguille (wł. Laëtitia Le Corguillé) – francuska kolarka
 Laetitia Meignan – francuska judoczka
 Laetitia Siegelaar – holenderska wioślarka
 Laetitia Szembek (wł. Laetitia Maria Szembek) – polska zakonnica

Mitologia rzymska 
 Laetitia (Letycja) – w mitologii rzymskiej uosobienie wesołości, piękna i wdzięku

Taksonomia 
 laetitia – epitet gatunkowy, np. Oligoclada laetitia

Zobacz też 
 Letycja